Rautojåkka (Pulsu); rivier / beek in Noord Zweden; mondt uit in Pulsurivier
Rautojåkka (Torne); rivier / beek in Noord Zweden; mondt uit in Torne (rivier)